Эмбало — форма португальской фамилии.

Известные носители 
 Эмбало, Карлуш Апна (род. 1994) — бисаугвинейский и португальский футболист; игрок сборной Гвинеи-Бисау.
 Эмбало, Умару Сисоку (род. 1972) — бисаугвинейский государственный и политический деятель; президент страны (с 2020 года), премьер-министр Гвинеи-Бисау (2016—2018 годах).
 Эмбало, Умару (род. 2001) — португальский футболист.